Canary Wharf, el término puede hacer referencia a:

Canary Wharf, es un gran complejo de negocios británico.
Canary Wharf, edificio y torre central de la zona británica de Canary Wharf.
Canary Wharf, revista británica.